Pessoas
 Papa Inocêncio I (pontificado: 401–417) — também conhecido como Santo Inocêncio
 Inocêncio (conde) — oficial bizantino do 
 Inocêncio do Alasca (1797–1879) — santo da Igreja Ortodoxa Russa, também conhecido como Inocêncio de Moscovo
 Inocêncio Francisco da Silva (1810–1876) —  bibliógrafo português conhecido como Innocencio (grafia do nome nessa época)

Outros usos
Frei Inocêncio — cidade brasileira de Minas Gerais

Inocencio